Marcus Flemmings este un scenarist, regizor, producător și autor britanic născut la Londra. El este, de asemenea, fondatorul agenției de talente BAME Agency (cunoscută anterior ca TMP). Lungmetrajul său de debut ca regizor ca Six Rounds (2017) a avut premiera la festivalul de film East End.

Cariera

În industria modei 
Flemmings și-a început cariera făcând scurtmetraje înainte de a fonda o agenție numită TMP în 2008. O agenție care a fost fondată pentru a ajuta talentele din Asia de Sud din Marea Britanie să atragă atenția mainstreamului. După ce, ulterior, a fost invitat să participe la masa rotundă a British Fashion Council din 2009, care sa concentrat pe reducerea decalajului dintre lumea modei și diversitate. TMP a împins o mulțime de modele în mainstream; Kiran Kandola, Kubra Khan, Kiren Modi În 2011, a început să lucreze ca fotograf de modă.

În 2016, a transformat TMP în Agenția BAME. O agenție care a fost creată pentru a aduce o lumină asupra modelelor și actorilor de toate mediile etnice în moda, TV și film. În prezent, este directorul general și directorul de rezervări al companiei.

Agenția BAME a colaborat cu  Vogue, Harpers Baazar, Paris Fashion Week, London Fashion Week. Oferind talent pentru filme precum Spiderman: Far from Home, Hobbs & Shaw și altele.

În industria filmului 
Six Rounds, lungmetrajul său de debut, cu Adam J Bernard ca protagonist, a fost despre Revoltele de la Londra din 2011, lansat în aprilie 2017. Urmat la scurt timp de Palindrome (2019), câștigător de mai multe premii, inițial în premieră la London Independent Film. Festival. A fost proiectat la 21 de festivaluri internaționale de film și a primit acolo 13 victorii și 9 nominalizări.

Blondă. Purple (2021) este cel mai recent lungmetraj al său ca regizor solo, achiziționat de 1091 Pictures (cunoscut anterior ca Orchard Entertainment) pentru a fi lansat în SUA, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelandă. Este un film de furt, cu distribuția vedetă a lui Julian Moore-Cook și Jess Radomska, lansat pe 30 noiembrie 2021. Flemmings a realizat și o scenă din film numită cântecul asistentei Jeanette.

A scris, regizat, produs scurtmetraj, lungmetraje și filme de modă. El este, de asemenea, scriitorul romanului cult, Sexy Utopia. Primul său roman Sexy Utopia a fost apreciat de critici, lansat în 2005 în întreaga lume. De atunci, Flemmings, născut la Londra, a scris diverse scenarii și încă două mini-romane.

Filmografie

Note

Legături externe 

 IMDB